Do Outro Lado (álbum de Andrea Fontes)
Do Outro Lado (álbum de David Cerqueira)
Do Outro Lado (filme), longa que representou a Alemanha no Oscar 2008

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema